Toponímia: Riu Cure, riu francès
 Música: The Cure, grup de música anglès
 Cinema:
 The Cure (pel·lícula del 1917), pel·lícula estatunidenca dirigida per Charlie Chaplin, estrenada l'any 1917
 The Cure (pel·lícula del 1995), pel·lícula dirigida per Peter Horton, estrenada l'any 1995